Острово може да се отнася за:

 Острово, село в област Разград, България;
 Острово, на гръцки Арниса, град в дем Воден, Гърция;
 Острово, квартал на Скопие, Република Македония, част от община Аеродрум;
 Острово, най-големия сръбски остров на Дунав, днес полуостров;
 Острово, село в община Велико градище, Сърбия;
 Острово, село в община Пожаревац, Сърбия;
 Острово, село в община Маркушица, Сърбия;
 Острово, село в Зелвенски район, Беларус;
 Острово, село в Кобрински район, Беларус;
 Острово, село в Слонимски район, Беларус.

Вижте също 
 Остров;
 Островче;
 Островица;
 Агнантия, село в дем Каламбака, Гърция, чието име до 1930 година е Островос.